«Адилет» (, буквально — «Справедливость») — оним в Казахстане:
 Адилет — политическая партия.
 Адилет — мужское имя.
 Адилет — негосударственная некоммерческая высшая школа права.
 Адилет — научный журнал по правоведению.

 Имя Адлет имеет большую популярность в Казахстане.Это имя означает правду и справедливость.Известные люди с таким именем:Адлет Асанов,Адлет Аскаров и Адлет Асамбаев.
 Многие родители думают что это имя дадит их детям честность.